Koerhuis (Deventer) - voormalige wachttoren bij Deventer
 Het Koerhuis van Papa Wirrewarre - voormalig kinderprogramma van de NCRV
 Daniël Koerhuis - politicus voor de VVD 

Kurhaus
 Kurhaus (Scheveningen) - het bekendste kurhaus.
 Kurhaus Huis ter Geul - een kurhaus in Valkenburg (Limburg)
 Kurhaus (Zandvoort)